La Coupe Forconi de football 1946-1947 est la 3 édition de la Coupe Forconi, une compétition à élimination directe mettant aux prises tous les clubs de football affiliés à la Ligue d'Alger de Football Association.

Calendrier

Compétition

Premier tour 
Les matchs de Premier tour se sont joués le Dimanche .

Deuxième tour 
Les matchs de Deuxième tour se sont joués le Dimanche .

Troisième tour 
Les matchs de Troisième tour se sont joués le Dimanche .

Quatrième Tour 
Les matchs de Quatrième Tour se sont joués le Dimanche .
Les Résultats sont :

Cinquième Tour 
Les matchs de Cinquième Tour  se sont joués le Dimanche .

Demi-finales 
Les matchs des demi-finales se sont joués le Dimanche .

Finale 

La finale a eu lieu au Stade Municipal (Alger), le Samedi .

Feuille de match

Sources 
 L'Écho d'Alger, années 1946 et 1947.

Annexes

Références 

1946-1947
Football en 1946
Football en 1947